Дорнени има више значења:

 Дорнени (Вултурени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Дорнени (Плопана), насеље у округу Бакау у Румунији